La 2011–12 Etisalat Emirates Cup è la quarta edizione della coppa organizzata dal gruppo Etisalat, per i 12 team della UAE Arabian Gulf League.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Semifinali

Finale 

Etisalat Emirates Cup